Новак Джокович — победитель турнира. В финале он переиграл прошлогоднего чемпиона Роджера Федерера.

Посев 
Восемь первых сеяных начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
 ' Новак Джокович (Титул)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Ришар Гаске (Второй раунд)

<li>  Джеймс Блейк (Второй раунд, отказ)
<li>  Томаш Бердых (Первый раунд)
<li>  Иван Любичич (Первый раунд)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Энди Маррей (Второй раунд)
<li>  Михаил Южный (Третий раунд)
<li>  Гильермо Каньяс (Первый раунд)
<li>  Давид Феррер ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Rogers Cup 2007